Veríssimo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Veríssimo (ort), Minas Gerais, 
 Veríssimo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar